Džejson Ajzaks (, rođen 6. juna 1963. u Liverpulu) engleski je glumac poznat po ulozi antagoniste Lucijusa Melfoja u filmovima iz serijala Hari Poter, svirepog pukovnika Vilijama Tavingtona u filmu Patriota i doživotnog kriminalca Majkla Kafija u američkoj TV seriji Bratstvo.

Filmografija

Izvori

Spoljašnje veze 
 .

Рођени 1963.
Људи из Ливерпула
Енглески глумци
Добитници награде Сателит
Glumci u filmskom serijalu Hari Poter
Амерички гласовни глумци